Юрьевка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена в юго-западной части Саратовского района, недалеко от автодороги  («Саратов—Воронеж»), на берегу реки Латрык. Расстояние до административного центра села Михайловка — 1 км, до областного центра составляет 17 км. С областным центром Юрьевка связана автодорогой с твёрдым покрытием. 
 
Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне Юрьевка одна улица — М.Горького и три Юрьевских переулка. К населённому пункту также относятся четыре территории садовых некоммерческих товарищества: СНТ Восход-91, СНТ Геолог, СНТ Металлург-2, СНТ Радуга-1.

Население 

В деревне на 1 января 2018 года проживал 131 человек, насчитывается 53 домовладения.

Инфраструктура 
Деревня полностью газифицирована, газопровод проведён к 56 пользователям. Зарегистрированы три абонента стационарной телефонной связи.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района